Constantin Brâncoveanu ist der Name folgender Personen:

* Constantin Brâncoveanu (1654–1714), walachischer Fürst

Constantin Brâncoveanu bezeichnet:

 Constantin Brâncoveanu (Călărași), ein Dorf in Rumänien
 Universität Constantin Brâncoveanu, eine Universität in Pitești, Rumänien